«'O sole mio» («Mi sol», o es el artículo) es una canción napolitana de 1898 con letra de Giovanni Capurro y música de Eduardo di Capua. 

La versión original está escrita en napolitano y ha sido llevada a diferentes idiomas alrededor del mundo e interpretada por un gran número de artistas líricos -principalmente tenores- entre los que se destacan los históricos Enrico Caruso, Beniamino Gigli, Giovanni Martinelli, Aureliano Pertile, Tito Schipa, Giuseppe Di Stefano, Mario del Monaco, Mario Lanza, Alfredo Kraus y más modernamente Plácido Domingo, Luciano Pavarotti y José Carreras. 

También ha sido interpretada por artistas vinculados al mundo del rock y el pop como Gianna Nannini, Elvis Presley, Bryan Adams, Vitas, Al Bano, Adrián Barilari, Anna Oxa, el grupo Il Volo, Estirpe y Andy Bell de Erasure (este último en el reality show Popstar to Operastar de la cadena inglesa ITV).

La versión interpretada por Elvis Presley bajo el nombre de "It's now or never" (Es ahora o nunca)   es la más vendida del tema con una cifra estimativa de más de 5,4 millones de copias físicas, constituyendo al mismo tiempo el sencillo más vendido del artista.

Grabaciones 

 
 Al Bano
 Domenico Modugno
 Andy Bell
 Luciano Pavarotti
 Andrea Bocelli
 Pino Daniele
 Il Volo
 Filippa Giordano
 Jorge Negrete
 Dalida

Letra y traducción

Derechos de autor 
En octubre del 2002, un jurado de Turín declaró que Alfredo Mazzucchi (1878–1972), quien fuese considerado previamente como un transcriptor de música, era el tercer compositor legítimo. En virtud de eso, la canción fue retirada del dominio público y ahora está protegida por las leyes de copyright hasta el año 2042.

Aparición en comerciales 
2001: Corona, un veneciano cantó esta canción en un comercial de la serie "En México y en el Mundo", posteriormente cantó el Cielito Lindo.
2001: Tabcin, un gallo cuando voló cantó esta canción, en un anuncio donde salieron un cerdo y un gallo.

Referencias

Bibliografía

 

Canciones napolitanas
Palabras y frases en italiano